Wambacher ist der Nachname von:

 Gerald Wambacher (* 1986), österreichischer Skispringer
 Hertha Wambacher (1903–1950), österreichische Physikerin

Siehe auch:
 Wambach